Коуэнс — фамилия. Известные носители:
 Коуэнс, Гордон
 Коуэнс, Дейв